Dactylospora är ett släkte av lavar. Dactylospora ingår i familjen Dactylosporaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dactylospora